Mistrzostwa Rosji w łyżwiarstwie figurowym 2019 (ros. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2019) – zawody mające na celu wyłonienie najlepszych łyżwiarzy figurowych w Rosji. W ramach mistrzostw Rosji rozgrywano m.in.:
 Mistrzostwa Rosji Seniorów – 19–23 grudnia 2018 w Sarańsku (Ledowyj dworiec)
 Mistrzostwa Rosji Juniorów – 31 stycznia – 4 lutego 2019 w Permie

Osiągnięte rezultaty na zawodach krajowych determinowały skład reprezentacji Rosji na Mistrzostwa Świata 2019, Mistrzostwa Świata Juniorów 2019 i Mistrzostwa Europy 2019.

Wyniki

Kategoria seniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Kategoria juniorów

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2019
2018 w łyżwiarstwie figurowym
2019 w łyżwiarstwie figurowym
Zawody sportowe w Sarańsku
Sport w Permie